MacDonald Taylor peut désigner :
 MacDonald Taylor (1957-), footballeur jouant pour la sélection des Îles Vierges des États-Unis, père du suivant ;
 MacDonald Taylor (1992-), footballeur jouant pour la sélection des Îles Vierges des États-Unis, fils du précédent.